

Бугунський сільський округ — адміністративна одиниця, район Байдібека, Туркестанська область
 Бугунський сільський округ — адміністративна одиниця, Ордабасинський район, Туркестанська область

Дивись також 
 Бугунь